een landstreek uit de oudheid,zie Abilene (Syrië)
steden in de VS: 
Abilene (Texas)
Abilene (Kansas)
Abilene (netwerk)
Abilene-paradox - een paradox over een door iedereen ongewenste reis naar Abilene